Azeglio Bemporad (1875–1945), un astronome italien ;
 Bemporad & figlio, maison d'édition italienne (1889-1974) fondée à Florence ;
 Giovanna Bemporad (1928–2013), poète et traductrice italienne.

Patronyme juif
Patronyme italien